Wroński – nazwisko występujące przede wszystkim w Polsce, a także m.in. na Białorusi.

Niektóre osoby noszące to nazwisko:
 Adam Wroński (1850/51–1915) – skrzypek, kompozytor, dyrygent, pedagog
 Andrzej Wroński (1956–2017) – historyk, dziennikarz i publicysta
 Andrzej Wroński (ur. 1965) – zapaśnik, mistrz olimpijski
 Antoni Wroński (1785–1840) – nauczyciel, burmistrz
 Bohdan Wroński (1908–1985) – komandor
 Imisław Wroński (??-1365) – biskup płocki
 Jacek Wroński (ur. 1960) – dziennikarz
 Jerzy Wroński (1929–2011) – profesor neurochirurg
 Jerzy Wroński (ur. 1930) – malarz
 Józef Hoene-Wroński (1776–1853) – naukowiec
 Marcin Wroński (ur. 1972) – pisarz
 Mieczysław Wroński (1926–1997) – chemik
 Paweł Wroński (ur. 1964) – dziennikarz
 Piotr Wroński (ur. 1957) – były oficer służb specjalnych PRL i III RP
 Stanisław Wroński (1848-1898) – malarz, powstaniec styczniowy
 Stanisław Wroński  (1916-2003) – historyk, działacz komunistyczny i państwowy
 Stanisław Wroński  (1923-1944) – powstaniec warszawski
 Stanisław Wroński (1929-2018) – chemik
 Szczęsny Kościesza Wroński (ur. 1951) – poeta, aktor
 Tadeusz Wroński (1915–2000) – skrzypek, pedagog
 Zygmunt Wroński (ur. 1932) – działacz polityczny

Zobacz też:
 Hieorhij Wronski – białoruski polityk